Gai Mamili Turrí, cònsol el 259 aC 
 Quint Mamili Turrí, pretor el 206 aC